Île White peut désigner :
 Île White, dans l'archipel de Ross ;
 Île White, dans les Bermudes.

Voir aussi 
 Île de Wight